! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 11001–11100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 11101–11200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 11201–11300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 11301–11400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 11401–11500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 11501–11600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 11601–11700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 11701–11800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 11801–11900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 11901–12000 [ editare]

Lista planetelor minore (011001-012000)